Winograd puede referirse a:

Terry Winograd (1946–), profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford (EE. UU.)
Jacobo Winograd (Santiago de Chile, 1955–), actor y empresario argentino.
Comisión Winograd (2006-2008): entidad nombrada por el gobierno israelí para investigar los hechos de la Segunda Guerra del Líbano. Era presidida por el juez emérito Elyahu Winograd.
La familia Winograd de Argentina.